Иолу Джонсон Абил (, род. 1942, Лауанеаи, остров Танна, Новые Гебриды) — политический и государственный деятель Вануату. Был избран и принёс присягу как президент Вануату 2 сентября 2009 года. Занимал этот пост до 2 сентября 2014 года.

Биография 
Абил происходит с острова Танна, расположенного в самой южной провинции Тафеа. Его родителями были Джордж Явиньян и Нассаиу. Абил унаследовал знатный титул Янинико (глашатай вождя). Этот титул был дарован ему дедом, Ярамара (вождём) Танны Джо Яутимом. Абил возглавляет пресвитерианскую церковь на Вануату.

Абил занимал пост министра земель в первом независимом правительстве Вануату премьер-министра Уолтера Лини. С ноября 2004 по апрель 2005 года Абил исполнял обязанности омбудсмена. Значительное время проработал в частном секторе, был председателем Air Vanuatu.

Примечания 

Президенты Вануату
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1942 году
Президенты, вступившие в должность в 2009 году
Омбудсмены
Авиапромышленники
Министры Вануату
Социалисты Вануату